Подольное — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входит в состав Никольского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Никольский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Устья — 38 км, до центра муниципального образования Никольского — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Бор, Родионово, Шабарово.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Подольное в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района